Olari je název více míst:

Rumunsko
 Olari (župa Prahova) – obec v župě Prahova
 Olari (župa Arad) – obec v župě Arad
 Olari (Plopșoru) – část obce Plopșoru v župě Gorj
 Olari (Pârșcoveni) – část obce Pârșcoveni v župě Olt
 Olarii Vechi – část obce Olari v župě Prahova

Finsko
 Olari (Espoo) – část města Espoo